Erweiterungsspeicher kann sich beziehen auf

 die Expanded Memory Specification (EMS)  im Betriebssystem DOS
 allgemein den Arbeitsspeicher eines Computers